John McNeill ist der Name folgender Personen:

* John McNeill (Diplomat) (1795–1883), schottisch-britischer Diplomat und Chirurg
 John McNeill (Theologe) (1925–2015), US-amerikanischer Psychotherapeut, Autor und Theologe
 John McNeill (Botaniker) (* 1933), britischer Botaniker 
 John Robert McNeill (* 1954), US-amerikanischer Umwelthistoriker und Hochschullehrer